Tøyen – metro w Oslo
 Tøyen – przystanek kolejowy w Oslo